Gribojedowo () ist ein russischer Ortsname:
 Gribojedowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Wanghusen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 [Gribojedowo], untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (Kallwellen, 1938–1946 Torffelde, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Gribojedowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Gribojedowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Gribojedowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Gribojedowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gribojedowo (Tula), Siedlung in der Oblast Tula